The Summer Girl – cortometraggio del 1899 prodotto dall'American Mutoscope & Biograph
The Summer Girl – cortometraggio del 1911 diretto da Bannister Merwin
The Summer Girl – film del 1916 diretto da Edwin August